Příjmení Harris nosilo nebo nosí více osob:

 Alice Seeley Harris (1870–1970) – anglická misionářka a dokumentární fotografka
 Andrew Harris – víc osob, rozcestník
 Arthur Travers Harris (1892–1984) – britský voják, velitel RAF
 Barry Harris (1929– 2021) – americký jazzový klavírista a skladatel
 Beaver Harris (1936–1991) – americký jazzový bubeník
 Bernard Anthony Harris (* 1956) – americký lékař a astronaut
 Billy Bevan (William Bevan Harris; 1887–1957) – australský komik amerických grotesek
 Calvin Harris (* 1984) – skotský zpěvák a skladatel
 Ciara (Ciara Princess Harris; 1985) – americká r&b zpěvačka a textařka
 T.I. (Clifford Harris; 1980) – americký rapper, hudební producent a herec
 Cyriak Harris (Cyriak) – britský animátor
 Danielle Harris (* 1977) – americká herečka a režisérka
 Devin Harris (* 1983) – americký basketbalista
 Don Harris (1938–1999) – americký rockový houslista
 Ed Harris (* 1950) – americký herec
 Eddie Harris (1934–1996) – americký jazzový saxofonista
 Edward Harris (1799–1863) – americký farmář a ornitolog
 Emanuel Vincent Harris (1876–1971) – anglický architekt
 Emmylou Harris (* 1947) – americká hudebnice a skladatelka
 Eric Harris (1981–1999) – americký masový vrah
 Gene Harris (1933–2000) – americký jazzový klavírista
 Geraldine Harrisová (* 1951) – britská egyptoložka
 Jared Harris (* 1961) – britský filmový a televizní herec
 Jet Harris (Terence Harris; 1939–2011) – anglický baskytarista
 Joanne Harrisová (* 1964) – britská spisovatelka
 Joshua Harris (* 1974) – americký pastor a spisovatel
 Julie Harrisová (Terence Harris; 1925–2013) – americká herečka
 Major Harris (1947–2012) – americký R&B zpěvák
 Marvin Harris (1927–2001) – americký kulturní antropolog
 Mary Harris Jones (1837–1930) – americká socialistka
 Neil Patrick Harris (* 1973) – americký herec
 Kamala Harrisová (* 1964) – americká právnička a politička
 Lauren Harris (* 1984) – britská zpěvačka
 Lee Harris (bubeník) (* 1962) – anglický bubeník a hudebník
 Lloyd Harris (* 1997) – jihoafrický profesionální tenista
 Lorne Carr-Harris (1899–1981) – britský hokejový obránce
 Naomie Harrisová (* 1976) – anglická herečka,
 Richard Harris (1930–2002) – irský herec, zpěvák, skladatel a spisovatel
 Robert Harris (* 1957) – anglický spisovatel
 Sam Harris (* 1967) – americký filosof, neurovědec a kritik náboženství
 Stefon Harris (* 1973) – americký jazzový vibrafonista a hudební skladatel
 Steve Harris (* 1956) – britský baskytarista a skladatel
 Steve Harris (herec) (* 1965) – americký herec
 Thomas Harris (* 1940) – americký spisovatel a scenárista
 Thomas Anthony Harris (1910–1995) – americký psycholog a autor knihy Já jsem OK, ty jsi OK

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení